Galloway and Upper Nithsdale steht für:

 Galloway and Upper Nithsdale (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Galloway and Upper Nithsdale (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus